Московщина (укр. Московщина, пол. Moskowszczyzna, лит. Maskviškės)  ) — одно из названий Московской земли и государства (княжества, царства), Московского края, области и т.д. (ср. Киевщина, Волощина, Татарщина и т.д.) в русском и других восточнословенских и словенских языках. Жители Московщины исторически назывались москвой, москвинами, московитами, москвитянами, москалями и т.д.

Кроме того Московщина это также название нескольких населённых пунктов современных, посоветских государств Востока Запада (Европы):

Белоруссия 
 Московщина — хутор в Ошмянском районе Гродненской области.

Литва 
 Московщина — село в Виленском районе Литовского государства.

Россия 
 Московщина — деревня в Иркутском районе Иркутской области.

Украина 
 Московщина — село в Млиновском районе Ровненской области.
 Московщина — село в Роменском районе Сумской области.